Оџаци могу бити:

 Оџаци, насељено место у општини Оџаци.
 Општина Оџаци. 
 Оџаци (Трстеник), насељено место у општини Трстеник.
 Оџаци (Коњиц), насељено место у општина Коњиц.